Такмичења у стоном тенису на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана су од 28. јула до 8. августа у хали Ексел центра. Био је то седми по реду олимпијски стонотениски турнир, након деби наступа овог спорта на играма у Сеулу 1988. године. 

Учествовала су укупно 172 играча у обе конкуренције, који су се такмичили у појединачној и екипној конкуренцији.

Учесници 
Сваки НОК може да пријави максимално 6 такмичара, по три у обе конкуренције.

У појединачној конкуренцији учествује по 69 играча у обе конкуренције, а једна држава може имати максимално два такмичара у појединачној конкуренцији. Директно учешће на олимпијском турниру обезбедило је 28 најбољих играча на светској ранг листи непосредно након светског првенства 2011. (15. мај 2011). Наредних 40 учесника квоте је обезбедило на десет квалификационих турнира, а последње место је ИТТФ доделила по једном такмичару у обе конкуренције у виду специјалне позивнице. 

У екипној конкуренцији учествује 16 екипа у обе конкуренције, а у сваком тиму налазе се по три играча. Репрезентације учеснице игара одређене су на основу пласмана на екипном светском првенству 2012. те на основу броја квалификованих спортиста у појединачној конкуренцији.

Сатница 

Све четири играле су се по елиминационој фази.

Освајачи медаља

Биланс медаља

Види још 

 Стони тенис на Летњим олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 

 Стонотениски турнир на сајту ОО ЛОИ 2012.
 Квалификациони систем за ЛОИ 2012.
 ЛОИ 2012. на сајту ИТТФ-а

 

Стони тенис на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2012.
Стони тенис на Летњим олимпијским играма 2012.